Eneas steht für:

 Eneasroman, mittelhochdeutsches Epos
 Cerro Eneas, Hügel in Antarktika

Siehe auch:
 Aeneas (Begriffsklärung)
 Aineias